Polk é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, a maioria dos quais recebeu o nome em homenagem a James Knox Polk, presidentes do país:

 Condado de Polk (Arkansas)
 Condado de Polk (Carolina do Norte), nomeado em homenagem a William Polk, militar na Guerra da Independência Americana
 Condado de Polk (Flórida)
 Condado de Polk (Geórgia)
 Condado de Polk (Iowa)
 Condado de Polk (Minnesota)
 Condado de Polk (Missouri), nomeado em homenagem a Ezekiel Polk, militar na Guerra da Independência Americana
 Condado de Polk (Nebraska)
 Condado de Polk (Oregon)
 Condado de Polk (Tennessee)
 Condado de Polk (Texas)
 Condado de Polk (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos